Walkabout bezeichnet:
 Walkabout, das Umherziehen der Aborigines auf einer Songline
 ein Roman von Donald G. Payne aus dem Jahr 1959, in dem ein Aborigine auf einem solchen Walkabout auf zwei weiße Kinder trifft
 Walkabout (Film), Romanverfilmung von Nicolas Roeg aus dem Jahr 1971
 Walkabout (Magazin), australisches geographisches Magazin
 The Walkabouts, Musikband, gegründet 1984 unter Bezug auf den Film
 Walkabout Rocks, Felsengruppe im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika